Visconde das Arcas foi um título de nobreza de Portugal concedido a título vitalício.

Titular 
1º. Francisco de Assis Pereira do Lago (Arcas, 8 de janeiro de 1844 - 4 de fevereiro de 1914).

Nobreza de Portugal